Anacharsis ou Anacarsis est un nom propre.

Personnage historique 
Anacharsis peut désigner :
 Anacharsis, philosophe scytho-grec du .

Prénom ou surnom

Anacharsis

Anacarsis

Patronyme 
Anacharsis est un patronyme français, présent surtout en Martinique, notamment porté par :
 Phara Anacharsis (née en 1983), athlète française.

Autre 
Anacharsis peut aussi désigner :
 Anacharsis, maison d'édition française.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme français